Тинслей () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тинслей, Беатрис Мюриэл Хилл (1941—1981) — новозеландский астроном и космолог.
 Тинслей, Уильям (1831—1902) — британский издатель.
 См. также 
 
 Премия Беатрис Тинслей — награда Американского астрономического общества за выдающийся вклад в астрономию или астрофизику.